Voici la liste des planètes mineures numérotées de 124001 à 125000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 124001 à 125000

124001-124100

124101-124200

124201-124300

124301-124400

124401-124500

124501-124600

124601-124700

124701-124800

124801-124900

124901-125000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000